Лунга — село во Флорештском районе Молдавии
 Лунга — согласно административно-территориальному делению ПМР до 2009 года являлась селом в Дубоссарском районе Приднестровской Молдавской Республики, с 2009 — район города Дубоссары; согласно административно-территориальному делению Молдавии — село в составе АТО Приднестровье в Молдавии.